Le mot cobra est originellement un nom portugais signifiant « serpent ».

Sciences et techniques 
 En biologie, on appelle Cobra plusieurs espèces de serpents venimeux qui se rencontrent en Asie et en Afrique.
 En informatique, Cobra est un langage de programmation.
 Cobra est le nom généralement donné en France à la règle de Lesbos, règle flexible en plomb malléable destinée à tracer des courbes.

Sciences humaines et sociales 

 le cobra est un hiéroglyphe égyptien ;
 l'opération Cobra est une opération militaire américaine de juillet 1944, pour ouvrir une percée à travers la Normandie vers la Bretagne.

Culture et société

Administration et politique 
 En République du Congo-Brazzaville, les Cobras sont des miliciens au service de Denis Sassou-Nguesso.
 EKO Cobra est une unité d'élite de la police fédérale autrichienne.

Armement et véhicules 
 Bell AH-1 Cobra est un hélicoptère de combat américain ;
 Cobra de Pougatchev, figure d'acrobatie aérienne inventée par Viktor Pougatchev sur le Soukhoï Su-27 Flanker. Elle démontre le maintien du contrôle à de forts angles d'attaque et la tolérance de l'alimentation en air des réacteurs ;
 AC Cobra, une voiture de sport ;
 Cobra, un missile antichar germano-suisse ;
 Cobra, un véhicule antiaérien américain ;
 Otokar Cobra, un véhicule militaire blindé turc.
 Colt Cobra, un revolver.
 RUAG Cobra, un mortier ou lance-mines de 120 mm

Arts 
 CoBrA, un mouvement artistique des années 1948-1950 ;
 En photographie, cobra désigne parfois un type de flash dont la tête est inclinable et qui peut faire penser à la tête du serpent.

Cinéma et télévision 

 Cobra, série d'animation japonaise de 1982 inspirée du manga du même nom ;
 Cobra, série américaine créée par Stephen J. Cannell, Craig W. van Sickle et Steven Long Mitchell en 1993 ;
 Alerte Cobra, série télévisée policière allemande créée en 1995 ;
 , série télévisée britannique sortie en 2020.
 Cobra, film de Joseph Henabery avec Rudolph Valentino sorti en 1925 ;
 Cobra (), film d'Enzo G. Castellari sorti en 1980 ;
 Cobra, film réalisé par George Cosmatos avec Sylvester Stallone sorti en 1986 ;
 Cobra, le film  un film d'animation réalisé par Osamu Dezaki pour le studio d'animation TMS Entertainement, adapté du manga de Buichi Terasawa, en 1982 ;
 , film indien de Lal sorti en 2012.

Entreprises et produits 
 COBRA, un robot.
 Cobra est une marque de bière anglaise créée par Karan Bilimoria.

Jeux et divertissements 
 L'unité Cobra, une unité de combat fictive de l'univers de Metal Gear.
 Plusieurs parcours de montagnes russes portent ce nom : 
 Cobra, au parc Walibi Belgium ;
 Cobra, au parc Conny-Land ;
 Cobra, au parc La Ronde à Montréal (Québec).

Littérature 
 Cobra, un roman de l'écrivain cubain Severo Sarduy publié aux éditions du Seuil en 1972 ;
 Cobra, une revue artistique éditée par le groupe CoBrA :
 Cobra, un manga de Buichi Terasawa publié de 1978 et 1984, et en 1998 en France, adapté en série animée en 1982 ; 
  de l'écrivain anglais Frederick Forsyth paru en 2011 ;
 Le Cobra est un personnage des comics Marvel.

Musique 
 Cobra, un double album du musicien et compositeur américain John Zorn.
 Cobra, un groupe de rock chinois ;
 Cobra, un groupe de punk japonais.
 Cobra, un groupe de rock français.

Toponyme 

 la grotte du Cobra (nord-est du Laos), où l'on a trouvé une molaire dénisovienne ;
 l'île des Cobras, une île  de la baie de Guanabara (Rio de Janeiro, Brésil).